Prokop Voskovec může být:
 Prokop Voskovec starší (1893–1977) – český překladatel, otec následujícího
 Prokop Voskovec mladší (1942–2011) – český divadelník, básník, esejista a překladatel